Oleśniccy herbu Dębno – polski ród szlachecki
 Oleśniccy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Oleśniccy herbu Radwan – polski ród szlachecki